Landtagswahlkreis Sangerhausen steht für folgende Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Sangerhausen
 Landtagswahlkreis Sangerhausen I
 Landtagswahlkreis Quedlinburg II – Sangerhausen II